Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2015–2016. Na de degradatie (twintigste en laatste plaats) in het seizoen 2010/11 wist de club uit de hoofdstad Londen na één seizoen terug te keren in de hoogste afdeling van het Engelse profvoetbal, de Premier League, waarin het vervolgens als tiende eindigde. Het was het laatste seizoen dat West Ham United speelde op Boleyn Ground. Aan het einde van het seizoen verhuisde de club naar het Olympisch Stadion.

Onder leiding van Sam Allardyce, bezig aan zijn vierde seizoen bij de club uit Londen, eindigde West Ham United het vorige seizoen op de twaalfde plaats in de eindrangschikking. Aan het einde van het seizoen maakte de clubleiding bekend het contract met Allardyce niet te verlengen. Oud-speler en voormalig Kroatisch international Slaven Bilić werd aangewezen als de opvolger van Allardyce.

In het toernooi om de FA Cup drong West Ham United door tot de kwartfinales, waarin Manchester United uiteindelijk over twee wedstrijden te sterk was. Na de 1-1 op Old Trafford gingen The Hammers met 2-1 onderuit op eigen veld door treffers van Marcus Rashford en Marouane Fellaini. In de strijd om de Football League Cup was de derde ronde al het eindstation. West Ham United verloor met 2-1 van Leicester City, de latere verrassende kampioen van de Premier League.

In de kwalificatie van de UEFA Europa League sneuvelde West Ham United in de derde ronde. Nadat de ploeg in de tweede omloop nipt van de Maltese laagvlieger Birkirkara had weten te winnen, ging het mis tegen de Roemeense club Astra Giurgiu. In de tweede en beslissende wedstrijd won de thuisclub met 2-1 door twee goals van Constantin Budescu. Het was voor de eerste keer sinds 2006 dat West Ham United weer actief was in het Europese clubvoetbal.

Aanvallende middenvelder Dimitri Payet, aan het begin van het seizoen overgekomen van Olympique Marseille, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Vleugelspeler Michail Antonio eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing onder de fans.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2015/16 en op de zevende plaats eindigden in de eindrangschikking.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

UEFA Europa League

Wedstrijden

Statistieken

2016
West Ham United